Ненад Филиповић може бити:
 Ненад Филиповић (атлетичар), (рођ. 1978), српки олимпијац у брзом ходању
 Ненад Филиповић (фудбалер), (рођ. 1987), српски фудбалер
 Ненад Филиповић (професор), (рођ. 1970), редовни професор и ректор Универзитета у Крагујевцу